

Geografia 
 Sorbon – comune francese da cui prende il nome la Sorbona e che diede i natali a Robert de Sorbon
 Sorbona (Sorbonne) – edificio storico di Parigi, sede universitaria
 Sorbonne – quartiere di Parigi
 Place de la Sorbonne – piazza di Parigi

Persone 
 Robert de Sorbon – teologo francese, fondatore della Sorbona

Università 
 Università Pantheon-Sorbona – università di Parigi (1971-)
 Università Sorbonne Nouvelle – università di Parigi (1971-)
 Università di Parigi-Sorbona – università di Parigi (1971-2017)
 Sorbonne Université – università di Parigi (2018-)
 Sorbonne Université Abu Dhabi – università di Abu Dhabi (2006-)

Altro 
 Cluny-La Sorbonne – stazione lungo la linea 10 della metropolitana di Parigi